Teodomir (franc)
 Teodomir (rei sueu), rei dels Sueus, governant de la Gallaecia
 Teodomir (ostrogot), rei ostrogot, primer de la dinastia dels Amals
 Bisbe Teodomir, bisbe gallec de començaments del segle IX
 Teodomir (visigot), comte visigot que va governar primer la Provincia Carthaginense i posteriorment la Cora de Tudmir, territori que correspon a gran part de l'actual Regió de Múrcia i de la Província d'Alacant